Bodó Béla (1903–1970) író, újságíró
 Bodó Béla (1952) kertészmérnök
 Bodó Béla (1959) atléta, gátfutó
 Bodó Béla (1963) történész, történelemtanár, egyetemi oktató